O União Coimbra ganhou a zona norte e o Montijo ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Sul 

Futebol de 1971 em Portugal
Futebol de 1972 em Portugal